Bribir je lahko:
 Bribir, Skradin (Hrvaška)
 Bribir, Vinodolska (Hrvaška)